Skade ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Skade (1898–1971), deutscher Maler und Grafiker

 siehe auch
 Skadi, Göttin der Jagd und des Winters in der nordischen Mythologie